Fomitiporia — рід грибів родини гіменохетові (Hymenochaetaceae). Назва вперше опублікована 1907 року.

Класифікація 
До роду Fomitiporia відносять 85 видів:

Примітки

Джерела 
 Murrill, W.A. 1907. Polyporaceae, Part 1. North American Flora. 9(1): 1-72 — P. 7.

Роди грибів
Гіменохетальні